9-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 31 августа по 6 сентября 1958 года в городе Будапешт (Венгрия).

Регламент 
В турнире участвовало 14 команд. В первом групповом раунде были 4 группы по 3 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Матчи за 9-11 место. Квалификация

Матчи за 12-14 место

Матчи за 9-11 место

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

1958
1958 год в водном поло
Август 1958 года
Сентябрь 1958 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1958 году
Чемпионаты Европы в 1958 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по водному поло в Венгрии